Amerikai Egyesült Államok
 Marianna (Arkansas)
 Marianna (Florida)
 Marianna (Pennsylvania)
egyéb
 Marianna (keresztnév)
 602 Marianna, kisbolygó